Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gene Mayer e Hank Pfister che hanno battuto in finale Jeff Borowiak e Chris Lewis 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Gene Mayer /  Hank Pfister (Campioni)
 John McEnroe /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 José Higueras /  Manuel Orantes (secondo turno)

 José Luis Clerc /  Belus Prajoux (primo turno)
 Patricio Cornejo Seckel /  Pat Du Pré (semifinali)
 François Jauffret /  Christophe Roger-Vasselin (primo turno)
 Jeff Borowiak /  Chris Lewis (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1978